Tadeusz Grabianka (1740–1807) – alchemik i iluminat, starosta liwski w 1775
 Tadeusz Grabianka (1872–1935) – tytularny kapitan administracji Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)